Ви́ктор Матве́евич Ани́сифоров (19 января 1922, Петроград, РСФСР — 6 января 2004, Северодонецк, Луганская область, Украина) — советский футболист, нападающий. Участник Великой Отечественной войны.

Воспитанник сталинградского футбола В. М. Анисифоров начал свою футбольную карьеру в 1945 году в клубе «Стахановец» из Сталино (ныне футбольный клуб «Шахтёр», Донецк), в дальнейшем играл за различные клубы в первой группе чемпионата СССР. Завершил карьеру игрока в 1960 году в составе команды «Химик» из Северодонецка.

Биография 
Воспитанник сталинградского футбола. В 1945 году в возрасте 23 лет стал игроком команды второй группы первенства СССР «Стахановец» из Сталино, отстав от своей воинской части. В дебютном для себя сезоне Анисифоров провёл за команду пять встреч, в которых дважды отметился голами. Также Виктор принял участие в двух матчах Кубка СССР. Первая игра состоялась 25 сентября против минского «Динамо» и закончилась победой «Стахановца» со счётом 4:3. Следующая игра прошла в рамках 1/8 финала турнира и закончилась поражением со счётом 2:3 от ленинградского «Динамо».

В 1946 году Анисифоров стал игроком сталинградского «Трактора», который выступал в первой группе чемпионата страны. В составе сталинградцев Анисифоров провёл 13 встреч и забил два мяча (во 2-м и 14-м турах в ворота московских команд «Крыльев Советов» и «Торпедо»). В кубке Виктор провёл один матч, завершившийся поражением его команды от московских «Крыльев Советов» со счётом 1:2.

После двухлетнего перерыва, в 1949 году, Анисифоров вернулся в Сталино, но, проведя всего один матч в первой группе чемпионата СССР, по окончании сезона покинул команду. В дальнейшем Виктор выступал за кадиевский «Шахтёр», ростовский РоДКА СКВО, грозненское «Динамо» и таганрогские «Крылья Советов».

В 1952 году Анисифоров отметился забитым мячом в розыгрыше первенства РСФСР. 18 сентября он в составе нальчикского «Спартака» поразил ворота грозненского «Нефтяника». Завершил карьеру игрока в 1960 году в составе команды «Химик» из Северодонецка.

6 мая 1963 года провёл матч «Химик» (Северодонецк) — «Буревестник» (Мелитополь) 1/4 зонального турнира кубка СССР в качестве помощника главного судьи.

Скончался 6 января 2004 года в возрасте 81 года. 29 апреля 2013 года в донецком центральном парке культуры и отдыха состоялось открытие берёзовой аллеи памяти, посвящённой 32 футболистам «Стахановца» — участникам Великой Отечественной войны. Среди них есть имя Виктора Анисифорова.

Награды 
12 ноября 1988 года В. М. Анисифоров был награждён орденом Отечественной войны II степени.

Статистика выступлений

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Профиль на сайте FootBook.ru

Футболисты СССР
Игроки ФК «Шахтёр» Донецк
Игроки ФК «Ротор»
Игроки ФК «Стаханов»
Игроки ФК СКА Ростов-на-Дону
Игроки ФК «Спартак-Нальчик»
Игроки ФК «Химик» Северодонецк